Opatowice – dawna kolonia w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów.

Nazwa zniesiona 1.01.2021 r.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie włocławskim.

Zobacz też 
 Opatowice

Przypisy 

Radziejów (gmina wiejska)